Чемпіонат Казахстану з футболу 2014 — 23-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вперше здобула Астана.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Другий раунд

Турнірна таблиця (чемпіонський раунд) 

Примітки: 
1. Клуб Кайрат взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Казахстану 2014

Позначення:

Результати

Турнірна таблиця (втішний раунд) 

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Найкращі бомбардири

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 

2014
Казахстан
2014 у Казахстані